Naked grouse — марка шотландского виски (скотча) премиального класса. Производством занимается компания The Edrington Group.

История 
Впервые был выпущен в 2011 году как купажированный (blended) виски, выдержанный в бочках из-под хереса. Позиционировался как «более гладкое и сладкое» дополнение к расширенной линейке The Famous Grouse.

В 2017 году Naked Grouse перезапустили как самостоятельный бренд, созданный из ассортимента односолодовых виски (blended malt), без какого-либо зернового спирта, с более насыщенным вкусом и ароматом по сравнению с купажированным предшественником.

Элейн Миллер, менеджер по глобальному маркетингу Edrington group, подтвердила, что виски больше не будет частью портфеля The Famous Grouse, который включает в себя Mellow Gold, Smoky Black, Black Grouse Alpha и другие купажи. Также она добавила, что бренд уходит от устаревших стереотипов о культуре виски и нацелен на более молодую аудиторию, так называемых миллениалов.

Производство 
Солодовый виски Naked Grouse изготавливается путем женитьбы односолодовых спиртов The Edrington Group. Процесс созревания происходит в бочках из-под хереса Олоросо первого наполнения и продолжается в течение шести месяцев, из-за чего у напитка появляется приятный аромат ириса, белого шоколада и фруктов. На выходе Naked Grouse имеет крепость 40 %.

Награды 
2018 год — Пятизвездочная / Высочайшая рекомендация (F. Paul Pacult's Spirit Journal, march 2018)
2018 год — Трофей председателя (96 баллов в рейтинге 2018 Ultimate Spirits Challenge blind tasting)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Naked Grouse — www.nakedgrouse.com 

Производители алкогольных напитков
Шотландский виски